Großeck heißen:
 Großeck (Ankogelgruppe), 2427 m, Gipfel bei St. Michael im Lungau, Land Salzburg
 Großeck (Radstädter Tauern), 2072 m, Schiberg bei Mauterndorf im Lungau, Land Salzburg

Siehe auch:
 Großegg